Kaštel Ćipiko u Kaštel Starome
Kaštel Ćipiko u Kaštel Novome